Швецов, Валерий Антонович (1946―2007) — советский и российский спортсмен, заслуженный тренер России по лёгкой атлетике.
 Швецов, Валерий Валентинович (род. 1940) — украинский скульптор, профессор.